En biologie, un être humain (ou simplement un humain) est un membre :
 au sens large, d'une espèce du genre Homo ;
 au sens restreint, de l'espèce actuelle Homo sapiens.
 En philosophie, la notion d'être humain est l'ensemble des questionnements portant sur la nature intime de l'Homme.
 Être humain est le titre sous lequel la série télévisée américano-canadienne Being Human a été diffusée au Québec.